Епископ Игнатий (, в миру Добривой Мидич, ; 17 октября 1954, Кнез Село, община Ниш) — епископ Сербской православной церкви, епископ Пожаревацко-Браничевский.

Известный сербский богослов, философ, активный участник экуменического движения.

Биография 
С 1969 года учился в Семинарии святого Саввы в Белграде, которую окончил с отличием в 1974 году. Уже в начале обучения продемонстрировал интеллектуальную смелость и критический дух, черты, которые не были присущи сербским богословам этого возраста. Ещё тогда он не хотел мирится с идеократическим и догматическим мнением, со «школьным» и «академическим» богословием и установившимся типом мышления. Помимо изучения богословия изучил и философию, логику, историю, литературу, искусство.

В 1976 году по благословению епископа Нишского Иринея (Гавриловича) продолжил образование на богословском факультете Белградского университета, который окончил в 1980 году.

С 1981 по 1987 году обучался на богословском факультете Афинского университета. Ученик известного богослова и экумениста митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа). Помимо богословия изучал в Афинском университете византийскую литературу и древнюю философию, изучал произведения современных экзистенциалистов (особенно Жана-Поля Сартра) и персоналистов. Привлекала его, и современная физика, в частности, работы Эйнштейна и Гейзенберга, а также современный римско-католические, протестантские и англиканские богословы, особенно Паненберг и Торранс. Всегда считал, что богословие не может игнорировать другие знания и науки, и наоборот.

В 1987 году защитил докторскую диссертацию «Тайна Церкви — систематически-герменевтическое рассмотрение тайны Церкви у святого Максима Исповедника».

С 1988 году — доцент, а затем профессор богословского факультета Белградского университета.

В 1991 году принимает монашество с именем Игнатий. В том же году рукоположён во иеродиакона и иеромонаха.

26 июня 1994 года хиротонисан в епископа Пожаревацского и Бранишевского.

18 ноября 1998 года был участником экуменической встречи между Соборной комиссией Сербской Православной Церкви и конференцией хорватских католических епископов в Загребе.

В феврале 2006 года принимал участие в работе 9-й Ассамблеи ВСЦ в Порту-Алегри (Бразилия), где возглавлял делегацию Сербской Православной Церкви.

Основатель (2004 году) и сопредседатель участник православно-католической рабочей группы им. св. Иринея Лионского.

22 ноября 2005 года вместе с епископом Шумадийским Иоанном (Младеновичем) представлял Сербскую православную церковь на интронизации Патриархи Феофила III.

8-14 октября 2007 года — участник православно-католического совещания в Равенне.

После кончины Патриарха Сербского Павла упоминался как один из возможных его преемников на Патриаршем престоле.

Библиография 
 статьи
 Есхатолошка димензија Цркве и Њен утицај на хришћански живот // Теолошки погледи. 1989 (Београд). — № 1-2. — С. 77-91.
 Православна антропологија и савремени егзистенцијализам // Богословље, Београд. 1990. — С. 33-47.
 Кратко размишљање о косовском завету и контексту данашњих збивања у Србији // Богословље, Београд 1991. — С. 65-67.
 Заједница у љубави // Источник 1994. — № 10. — С. 127—129.
 Црква и њен идентитет // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 13-28.
 Православна духовност данас // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 29-40.
 Од Бога као више силе до Бога као личности // Сећање на будућност, 1995 (Београд). — С. 41-66.
 Оваплоћење и спаситељ у хришћанском учењу // Сећање на будућност, 1995 (Београд). — С. 67-83.
 Православље као лек против смрти // Сећање на будућност, 1995 (Београд). — С. 84-102.
 Од слободе као бунта до слободе као бића // Сећање на будућност, 1995 (Београд). — С. 103—123.
 Кратак осврт поводом изложбе икона савремених српских иконописаца // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 124—134.
 Савремени свет и Православна црква // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 135—148.
 Судбина, грех и слобода // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 149—157.
 О извору и суштини православног монаштва // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 158—170.
 Између морализма и национализма // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 171—176.
 Кратак осврт на теологију св. Максима Исповедника // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 177—183.
 Тумачење xив беседе св. Григорија Богослова // Сећање на будућност, Београд 1995. — С. 184—215.
 О саборности цркве // Саборност. Пожаревац, 1995 — № 1.
 О васкрсењу Христовом // Саборност 2, Пожаревац 1995.
 Литургијом се гради Царство Божије // Саборност (Пожаревац). 1995. — № 3-4.
 Помирење — социјално-политичке димензије // Саборност (Пожаревац). — 1996. — № 1.
 Однос света и човека са Богом // Саборност (Пожаревац). — 1996. — № 2-3.
 О (Не)познању Бога // Саборност. — 1996 — № 4, Пожаревац. (Отачник бр 1)
 Есхатон као узрок постојању Цркве // Саборност. 1997, Пожаревац. — № 1-2
 Човек као икона и подобије Божије // Саборност. — 1997. — № 3-4, Пожаревац.
 Теолошка основа црквеног сликарства // Саборност. — 1998. — № 1-2, Пожаревац
 Страдање као изазов људској слободи // Саборност. 1998. — № 3-4, Пожаревац.
 Дух Свети и јединство Цркве // Саборност. 2000. — № 1-2 (Пожаревац)
 Циљ веронауке је да људи уђу у Цркву // Саборност. — 2000. — № 3-4, Пожаревац 2000.
 Однос Цркве и Царства Божијег // Саборност. — 2000. — № 3-4, Пожаревац 2000.
 Истина света и хришћанско откривење // Саборност. — 2001. — № 1-4.
 Реч о молитви // Предговор молитвенику, Православни молитвеник, Пожаревац, 2001.
 Црквени словар // Уџбеник за 1. разред ОШ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.
 Православни катихизис // Уџбеник за 1. и 2. разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
 Онтологија и етика у светлу христологије светог Максима" // Саборност. — 2003. — № 1-4, Пожаревац.

 книги
 Светост у литургијском схватању. 2003 
 Православни катихизис. Приручник за наставнике основних и средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
 Православни катихизис. Уџбеник за 2. разред ОШ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
 Православни катихизис», Уџбеник за 3. разред ОШ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
 Православни катихизис», Уџбеник за 4. разред ОШ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

Примечания 

Выпускники богословского факультета Белградского университета
Епископы Сербской православной церкви
Браничевская епархия